Friedrich Zundel (1875-1948), peintre allemand
 George (Lorenzo Ingram) Zundel (1885-1950), mycologue américain
 Maurice Zundel (1897-1975), prêtre suisse
 Jean Zundel Eichiski (1903-), rabbin français
 Ernst Zündel (1939-2017), négationniste allemand et canadien

Patronyme germanique
Patronyme suisse